Åsums kyrka kan syfta på:

 Åsums kyrka, Fyn
 Norra Åsums kyrka
 Södra Åsums kyrka